Свердло́вське (до 1945 року — Девлет-Алі, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Примітки 

Села Автономної Республіки Крим
Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню